Фридрих Вюртембергский (1557—1608) — герцог Вюртемберга (с 1593 года до своей смерти).
 Фридрих Вюртембергский (1754—1816) — герцог Вюртемберга (с 1797), курфюрст Вюртемберга (с 1803), король Вюртемберга (с 1806).
 Фридрих Вюртембергский (1808—1870) — принц Вюртемберга, наследник вюртембергского престола (с 1864 года до своей смерти).
 Фридрих Вюртембергский (1961—2018) — наследник на пост главы Вюртембергского дома.